Кюни́ () — французская фамилия.

 Кюни, Ален — французский актёр
 Кюни, Альбер — французский лингвист